Millbrook (Alabama)
Daphne Millbrook

Desambiguação